Rússia està dividida en 89 subjectes federals dels quals 48 són províncies o óblasts (en rus: область óblast, plural: Области óblasti) que al seu torn estan dividits en raions.